Нижнеуслонское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Верхнеуслонском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — село Нижний Услон.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 19-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Верхнеуслонский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Село Нижний услон оновано в 1637 г. выходцами из Верхнего Услона. Первоначально принадлежало Свияжскому Троицко-Сергиеву монастырю, в 1764 г. местные жители были переведены в разряд экономических, позднее - государственных крестьян.

В начале 20 в. в селе Нижний Услон функционировали церковь Сергия Радонежского (каменная, построена в 1890 на месте прежней деревянной, возведённой в 1768 г., памятник архитектуры), Никольская церковь старообрядцев Белокриницкой иерархии (построена в 1907–08 гг., памятник архитектуры), земская (открыта в 1865 г., памятник архитектуры ) и церковно-приходская (открыта в 1887 г.) школы, фельдшерский пункт, 3 ветряные и 2 водяная мельницы, 2 кузницы, 3 пекарни, 2 чайно-столовых, 1 казённая винная, 3 пивные, 11 мелочных лавок, пароходная пристань (после закрытия навигации здесь зимовали волжские суда).

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Верхнеуслонского района
Сельские поселения Татарстана